Die Mars superliga 1993/94 war die erste Spielzeit der höchsten slowakischen Spielklasse im Fußball der Männer seit der Trennung von der Tschechoslowakei. Slovan Bratislava gelang das Double aus Meisterschaft und Pokal.

Modus 
Die Saison startete mit zwölf Mannschaften. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die besten sechs Teams den Meister aus und die letzten sechs spielten in der Abstiegsrunde.

Vereine

Reguläre Saison

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Torschützenliste

Einzelnachweise 

1993 94
Fußballsaison 1993/94